Тони Ноулз:
 Тони Ноулз (род. 1955) — английский бывший профессиональный игрок в снукер.
 Тони Ноулз (род. 1943) — американский политик, бывший губернатор Аляски.